Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Kratzmann e Brent Larkham che hanno battuto in finale Ken Flach e Kent Kinnear 6-4, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Piet Norval /  Menno Oosting (primo turno)
 Dave Randall /  Jack Waite (primo turno)

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Pablo Albano /  Udo Riglewski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1995